Coromandel des Parfums Chanel est un parfum créé par Jacques Polge. Il fait partie de la collection 'Les Exclusifs'

Il évoque l'appartement privé de Coco Chanel et fait référence aux paravents chinois (les laques de Coromandel) chers à Mademoiselle.

Son sillage, oriental et suave, est composé à partir de patchouli, d'encens et de benjoin.

Voir aussi 
Liste de parfums

Parfum de Chanel
Parfum sorti en 2007